Miejscowości w USA:
 Udell – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose
Gminy w USA:
 Udell (ang. Udell Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose